Willow Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Willow Springs (Illinois)
 Willow Springs (Kern County, Kalifornien)
 Willow Springs (Mono County, Kalifornien)
 Willow Springs (Riverside County, Kalifornien)
 Willow Springs (Tuolumne County, Kalifornien)
 Willow Springs (Missouri)
 Willow Springs (Fayette County, Texas)
 Willow Springs (Harris County, Texas)
 Willow Springs (Rains County, Texas)
 Willow Springs (San Jacinto County, Texas)
 Willow Springs (Van Zandt County, Texas)
 Willow Springs (Wisconsin), Town(ship) im Lafayette County, Wisconsin

Willow Springs steht für:
 Willow Springs International Motorsports Park, Motorsport-Rennstrecke bei Willow Springs (Kern County, Kalifornien)
 Willow Springs, Film  von Werner Schroeter aus dem Jahr 1973

Siehe auch:
 Willow Spring, unincorporated area in North Carolina
 Willow Springs Lake, See in Arizona
 Willow Springs Township